Rasponi ist der Familienname folgender Personen:

 Romano Rasponi (1884–nach 1930), italienischer Opernsänger (Bariton)